Flores da Cunha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Flores da Cunha (ort), Rio Grande do Sul, 
 Flores da Cunha (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar